Bains kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bains-sur-Oust, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Bains-les-Bains, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Bains, Haute-Loire, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,